Moulin-Neuf, commune française de l'Ariège ;
 Moulin-Neuf, commune française de la Dordogne.
 Moulin-Neuf, annexe de la commune française de Macheren, dans le département de la Moselle.
 Les ateliers de Moulin-Neuf, un établissement industriel d'équipement de la SNCF implanté à Chambly dans l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France